Prinzenteich ist der Name folgender Gewässer:

 Prinzenteich (Eisenach), Teich in Eisenach, Thüringen
 Prinzenteich (Buntenbock), Stausee bei Buntenbock, Stadt Clausthal-Zellerfeld, Niedersachsen
Siehe auch:
Prinzenweiher